Яков Розенфельд: Розенфельд, Яков Львович (1839—1885) — петербургский журналист, присяжный поверенный, юрист, адвокат, редактор и публицист.
 Розенфельд, Яков Романович (1927—2021) — советский и российский спортивный педагог, народный учитель Российской Федерации (2009), заслуженный тренер РСФСР (1968).
 Розенфельд, Яков Самойлович (1883—1973) — советский экономист.